Polla de agua puede referirse a varias especies de aves gruiformes, de la familia Rallidae:

Gallinula chloropus, conocida como gallineta.
Cualquier otra especie del género Gallinula.